Johann Christian Eschenbach ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Eschenbach (der Ältere) (1719–1759), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Johann Christian Eschenbach (der Jüngere) (1746–1823), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Rektor der Universität Rostock